Короткое () — село,
Винницко-Ивановский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320881004. Население по переписи 2001 г. составляет 132 (61/71 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Короткое примыкает к селу Дегтяри.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1694 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины